Hans Knudsen peut faire référence à :

  (1567-1629), théologien
  (1763-1816), un acteur
  (1801–1851), un archiviste
  (1813-1886), un prêtre
 Hans Knudsen (Hans Christian Martinus Knudsen) (1865-1947), un peintre danois
 Martin Knudsen (Martin Hans Christian Knudsen) (1871-1949), un physicien danois
 Hans Knudsen (1886-1971) 
 Hans R. Knudsen (Hans Rynkeby Knudsen) (1903-1962), personnalité politique
  (Hans-Viggo Knudsen) (1944-), un céiste aux Jeux olympiques d'été de 1964
 Hans Knudsen, joueur de football

Voir aussi

Source de la traduction